Серджо Бригенти (; ) — итальянский футболист, нападающий, лучший бомбардир чемпионата Италии сезона 1960/61. Офицер Ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Карьера 
Профессиональную карьеру Бригенти начал в клубе «Модена», в 1952 году оказался в «Интернационале», вместе с «Интером» он стал двукратным чемпионом Италии. В дальнейшем выступал за клубы «Триестина» и «Падова», а лучшие свои годы провёл в «Сампдории», будучи игроком которой стал лучшим бомбардиром Серии А, а также стал регулярно вызываться в сборную. За сборную Италии дебютировал 6 мая 1959 года в матче против сборной Англии. Всего провёл в составе сборной 9 матчей в которых забил 2 гола, оба в товарищеских матчах в ворота сборной Англии. Завершил игровую карьеру Бригенти в 1965 году в клубе «Торино». Спустя несколько ле после завершения карьеры игрока, стал главным тренером в клубе Серии А «Варезе», но клуб под его руководством вылетел в Серию B и он был уволен, спустя три года он вернулся в «Варезе», и вновь вместе с клубом вылетел из Серии А. В дальнейшем руководил ещё несколькими клубами низших дивизионов и вскоре завершил тренерскую карьеру.

Достижения 
 Чемпион Италии (2): 1952/53, 1953/54
 Лучший бомбардир Серии А (1): 1960/61

Примечания

Ссылки 
 Профиль на national-football-teams.com
 Профиль на weltfussball.de

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Торино»
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК «Варезе»
Тренеры ФК «Лекко»
Офицеры ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой»
Долгожители Италии